Климовский сельский совет () — входит в состав
Карловского района 
Полтавской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Климовка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Климовка

Примечания